Ваги автомобільні — ваги для зважування вантажних автомобілів.
Ваги автомобільні — ваги для зважування вантажних автомобілів.

Найчастіше використовуються у таких галузях: сільське господарство
 гірничовидобувна сфера
 металургійна сфера
 переробка вторсировини

Види автомобільних ваг 
За типом зважування розрізняють:

 Механічні (механічно-ричажна система)
 Тензоелектронні

В свою чергу конструкційно розрізняють

 статичні поосні ваги;
 мобільні підкладні ваги;
 колійні ваги стаціонарні ваги;
 стаціонарні ваги з цільною платформою.

Примітки

Література

Джерела 
 
 Автомобільні ваги 

Ваги